Lecheriega puede referirse a:
 El nombre común de la planta Euphorbia peplus.
 El nombre común de la planta Lactuca virosa
 El nombre común de la planta '''''Taraxacum officinale.